Les Siffleurs (Свистуны), nouvelle russe d'Anton Tchekhov parue en 1885 ;
 Les Siffleurs (Viheltäjät), film finlandais d'Eino Ruutsalo sorti en 1964 ;
 Les Siffleurs (La Gomera), film roumain de Corneliu Porumboiu sorti en 2019.

Voir aussi 
 Le Siffleur, film français de Philippe Lefebvre sorti en 2010.